Black Diamond (englisch „schwarzer Diamant“) steht für: 

Orte in Kanada:
 Black Diamond (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Black Diamond (Alabama), im Jefferson County
 Black Diamond (Arizona), im Cochise County
 Black Diamond (Arkansas), im Miller County
 Black Diamond (Florida), im Citrus County
 Black Diamond (Ohio), im Fairfield County – nicht mehr existent
 Black Diamond (Pennsylvania), im Washington County
 Black Diamond (Washington), im King County
 Black Diamond Express, Strecke und Züge auf der Lehigh Valley Railroad

Sonstiges:
 Black Diamond Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Black Diamond Equipment, US-amerikanischer Hersteller von Bergsportausrüstung
 Deutscher Skitourencup, Pokalwettbewerb im Skibergsteigen des Deutschen Alpenvereins
 Black Diamond (Musiker), senegalesischer Musiker
 Black Diamond (Album), ein Musikalbum von Stan Ridgway
 Black Diamond (Lied), Lied der Hard-Rock-Gruppe Kiss
 Black Diamond Lake, See im King County, Washington
 Black Diamond Coal Mine, Mine in Alaska
 Black Diamond Group Mine, Mine im La Plata County, Colorado
 Black Diamond Jay Mine, Mine im Cascade County, Montana

im NRHP gelistete Objekte:
 Black Diamond Cemetery, in Black Diamond, Washington, ID-Nr. 00000406
 Black Diamond Mines, in Antioch, Kalifornien, ID-Nr. 91001425

Siehe auch:
 Schwarzer Diamant